Battlezone peut désigner :
Battlezone, un jeu d'arcade d'Atari sorti en 1980 ;
Battlezone, un jeu vidéo sous Windows sorti en 1998 ;
Battlezone, un jeu vidéo sortie en 2016 ;
 Battlezone (1985-1989, 1998), un groupe de rock formé initialement du chanteur Paul Di'Anno, des guitaristes Hurley Aldridge et Darren Aldridge, du bassiste Laurence Kessler et d'Adam Parsons à la batterie.